Harford ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Harford (1758–1834), fünfter und letzter Lord Proprietor der Kolonie Maryland
 James Dundas Harford (1899–1993), britischer Diplomat, Gouverneur von Saint Helena
 Jonathan Harford (* 1983), englischer Squashspieler
 Tanya Harford (* 1958), südafrikanische Tennisspielerin
 Tim Harford (* 1973), britischer Ökonom und Journalist

Außerdem:

 Harford County, ein County im Bundesstaat Maryland der Vereinigten Staaten
 Harford (New York), eine Gemeinde im Bundesstaat New York der Vereinigten Staaten
 Harford (Ivybridge), Dorf bei Ivybridge in Dartmoor, County Devon, Vereinigtes Königreich